Abovyan (; antigamente chamada Verin Agbash, Verkhniy Agbash e Agbash) é uma aldeia na província de Ararate da Arménia. É nomeada em honra do escritor nacionalista armênio Khachatur Abovyan.

World Gazeteer: Armenia – World-Gazetteer.com
Relatório dos resultados da Armênia Censos 2001

Ararate (província)